Готфрид има више значења:
 Готфрид Хелнвајн
 Готфрид Бем